Моба:
 Моба — африканский народ, обитающий на севере Того и в пограничных районах Ганы и Буркина-Фасо.
 Моба (город) — город в провинции Танганьика Демократической Республики Конго.

См. также 
 MOBA (значения)